Europäisches Sklavenleben steht für

 Europäisches Sklavenleben (Roman), 4-bändiger Roman von Friedrich Wilhelm Hackländer
 Europäisches Sklavenleben (1912), die Verfilmung zum Roman.